Savin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru Savin (* 1995), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Alina Savin (* 1988), rumänische Bobfahrerin
 Claire Savin (* 1993), deutsch-französische Fußballspielerin
 Ivan Savin, rumänischer Ringer
 Jean-Jacques Savin (1947–2022), französischer Extremsportler und Abenteurer
 Ovidiu Savin (* 1977), rumänischer Mathematiker
 Risto Savin (1859–1948), slowenischer Komponist
 Ritch Savin-Williams (* 1949), US-amerikanischer Psychologe und Hochschullehrer
 Thomas Savin (1826–1889), Eisenbahnpionier und -investor 
 Xavier Savin (* 1960), französischer Schwimmer

Sonstiges:
 Savin-Nunatak, Nunatak im Palmerland, Antarktika

Siehe auch:
 La Savine
 Sawin